latarnia – przenośne źródło światła
 latarnia (architektura) – konstrukcja na kopule/dachu z otworami/oknami oświetlającymi pomieszczenie nią/nim przekryte;
 latarnia morska – znak nawigacyjny: wieża umieszczona na brzegu wysyłająca znaki świetlne;
 latarnia lotnicza – światło naziemne pomocne w nocnej nawigacji lotniczej;
 latarnia uliczna –  lampa, mająca za zadanie oświetlać ulice, chodniki i drogi;
 latarnia Arystotelesa – aparat gębowy jeżowców;
 Latarnia – twierdza u ujścia Wisły, znana obecnie jako Twierdza Wisłoujście.
Zobacz też:
 Latarnik